KCP peut faire référence à :
 Kentavious Caldwell-Pope, un joueur de basket-ball américain ;
 , un parti communiste indien considéré comme terroristes par le ministère de l'Intérieur indien ;
 Kennel Club Peruano, un membre de la fédération cynologique péruvienne ; 
 KCP (Koski Concerts Productions) : organisation de concerts depuis 1972 ;
 Kuka Control Panel, un boîtier de programmation portatif de la compagnie Kuka.